Kendi steht für:
 Kendi, eine in Südostasien, Südasien und Ostasien seit alters her weit verbreitete Gefäßform

Kendi ist der Familienname folgender Personen:
Ibram X. Kendi (* 1982), US-amerikanischer Historiker
 István Kendi (vor 1608–um 1628), ungarischer Adliger
 Ludovik Kendi (* 1976), rumänisch-ungarischer Opernsänger (Belcanto-Bariton)